Virgilius ist der Name folgender Personen:

 Virgilius Maro Grammaticus (um 650), Autor des frühen Mittelalters
 Virgilius von Salzburg (Feirgil, um 700–784), irischer Geistlicher und Bischof der Diözese Salzburg

Siehe auch:
Vergilius
Virgili
Virgilio
Virgilius-von-Salzburg-Kirche